Réalier-Dumas peut désigner :
 Jean-François Réalier-Dumas (1788-1840), homme politique français ;
 Maurice Réalier-Dumas (1860-1928), peintre et affichiste français.